Крейшомил (Барселуш) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Крейшомил (Гимарайнш) — район в Португалии, входит в округ Брага.